Il singolare del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Beck che ha battuto in finale Davide Sanguinetti 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Luis Horna (secondo turno)
 Karol Beck (Campione)
 Florian Mayer (secondo turno)

 Igor' Andreev (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Ivo Karlović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2005